Luksus kan referere til:
Luksusgode, en vare eller service
Luksusbil, dyre biler
Luksusejendom, ejendomsmarkedets dyreste ejendomme
Luksusresort, eksklusive feriefaciliteter
Luksustog, dyre turisttog
Luksusyact, dyre privatejede yacts med professionel besætning
Luksusskat, beskatning af et produkt der ikke anses for essentielt

Andre betydninger 
Luksus (band), dansk indieband
Luksus (album), musikalbum udgivet af bandet Luksus
 LUXUS, musikalbum af Johnny Deluxe
Lågsus, en sang af Specktors og Medina